Karpeles oder Karpelès ist der Familienname folgender Personen:

 Benno Karpeles (1868–1938), österreichischer Sozialdemokrat, Publizist und Herausgeber
 Gustav Karpeles (1848–1909), jüdischer Literaturhistoriker, Publizist und Schriftsteller
 Mark Karpelès (* 1985), französischer Unternehmer
 Moritz Karpeles (1834–1903), Wiener Unternehmer, Vater von Benno Karpeles

Karpeles ist der Geburtsname folgender Personen:

 Georges Kars, gebürtiger Jiří Karpeles (1882–1945), tschechischer Maler und Zeichner
 Alfred Klaar, gebürtiger Aaron Karpeles (1848–1927), österreichisch-deutscher Literaturhistoriker, Journalist und Schriftsteller